Уильям де Рос (; умер 3 февраля 1343 года) — английский аристократ, 2-й барон де Рос (с 1316 года).

Биография 
Уильям де Рос был старшим сыном первого барона де Роса того же имени и Мод де Во. Он унаследовал семейные владения и титул после смерти отца в 1316 году. В том же году де Рос женился на Марджори де Бэдлсмир, дочери Бартоломью де Бэдлсмира, 1-го барона Бэдлсмира, и Маргарет де Клер. Когда некоторые бароны подняли мятеж против короля Эдуарда II (1321—1322 год), де Рос остался на стороне короны, а его тесть примкнул к повстанцам, потерпел поражение и был казнён. В 1324—1325 годах де Рос участвовал в боевых действиях на юго-западе Франции, в 1326 году занимал должность шерифа Йоркшира. Когда жена Эдуарда II Изабелла высадилась в Англии, чтобы свергнуть мужа, де Рос сначала был в числе баронов, готовившихся дать ей отпор, но позже поддержал мятеж. В январе 1327 года он был одним из делегатов, которые в замке Кенилуэрт просили Эдуарда отречься от престола.

В браке Уильяма де Роса с Марджори де Бэдлсмир родились по крайней мере пять детей: Уильям, Томас, Элизабет (жена Уильяма ла Зуша, 2-го барона Зуша из Харингуорта), Мод (жена Джона де Уэллса, 4-го барона Уэллса) и Элис (жена Николаса де Мейнилла, 1-го барона Мейнилла). В источниках упоминается и дочь Уильяма по имени Маргарет, жена Эдварда Богуна.

Предки 

</center>

Примечания

Литература 
 
 
 

Бароны де Рос
Бароны Англии XIV века
Участники Войны Диспенсеров
Участники Войны Сен-Сардо
Де Росы